Alphonse Descaves (1830-1890) – incisore francese
 Eugène Descaves (...–1934) – collezionista d'arte francese
 Lucette Descaves (1906-1993) – pianista e docente francese
 Lucien Descaves (1861-1949) – scrittore, giornalista e drammaturgo francese
 Pierre Descaves (1924-1914) – politico francese
 Pierre Descaves (1896-1966) – scrittore, giornalista e conduttore radiotelevisivo francese